Адальгард Корбийский или Аделард Корвейский (; ок. 752 года, Huise — 2 января 826 года, Корби) — франкский корбийский (814—821) и корвейский (822—826) аббат. Член Палатинской академии. Брат Валы Корвейского. Канонизирован в 1026 году.

Биография 
Адальгард — сын графа Бернарда, незаконнорожденного сына Карла Мартела. Дворцовый распорядитель в начале правления Карла Великого, его двоюродного брата. Был воспитателем, затем советником его старшего сына короля Италии Пипина. Восставал против притязаний знати и учил публично, что законам должны повиноваться все, незнатные и знатные. За такое «вольнодумство» подвёргался преследованию со стороны тех, кого его слова оскорбляли.

Карл Великий давал Адальгарду важные поручения и также назначил его своим уполномоченным на соборе в Риме в 809 году. После смерти этого императора, он был очернён в глазах Людовика Благочестивого и впал в немилость.

Труды 
 Statuta Corbiensis ecclesiae
 Libellus de ordine Palatii (авторство оспаривается; книга не сохранилась)

См. также 
 Четыре сына Эмона

Примечания

Литература 
 Адальгардъ // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. СПб., 1861.
 

Родившиеся в 750-е годы
Каролинги
Аббаты Корвея
Аббаты Корби
Аббаты IX века
Святые по алфавиту
Католические святые
Святые периода Каролингов
Христианские святые IX века
Канонизированные в XI веке
Персоналии Франкского государства IX века